Le terme Orignal (et son pluriel Orignaux) est un mot d'origine basque qui signifie « cerf » ou « cervidés » et peut se référer à :

 Orignal ou élan, cervidé.

Toponymes

Canada 
Québec
 Rivière aux Orignaux, un affluent de la rivière Noire, coulant dans les MRC de Montmagny et Les Etchemins, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
 Rivière aux Orignaux, un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent coulant dans Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets et dans le secteur de Gentilly de la ville de Bécancour.
 Rivière de l'Orignal, une petite rivière de la réserve faunique La Vérendrye se jetant dans la baie de l'Orignal du lac Dumoine dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac, en Outaouais.

Ontario
 L'Orignal, un village des comtés unis de Prescott et Russell.
 Seigneurie de la Pointe-à-l'Orignal, située lors de la colonisation française de la Nouvelle-France, dans les actuels comtés unis de Prescott et Russell dans l’Est.

Autres 
 Don l'Orignal, le troisième roman de la femme de lettres canadienne Antonine Maillet, publié en 1972.
 L'Orignal, sixième tome de la série de bande dessinée Buddy Longway.
 L', un navire de guerre de 62 canons.